Anna Audrey Emery (ur. 4 stycznia 1904 w Cincinnati, zm. 25 listopada 1971 w Palm Beach) – amerykańska ekonomistka, żona Dymitra Pawłowicza Romanowa.

Anna urodziła się jako najmłodsza córka milionera Jana Josiaha Emery'ego i jego żony, Leli Hon. Miała dwie siostry.

W 1926 roku wyszła za mąż za rosyjskiego księcia Dymitra Pawłowicza. W 1928 roku urodziła syna Pawła. W 1937 roku rozwiodła się z mężem i razem z synem zamieszkała we Francji.

Ponownie wyszła za mąż za Gruzina Dimitriego Jorjadze, ich małżeństwo również zakończyło się rozwodem.

Zmarła w 1971 roku.

Jej syn jest burmistrzem miasta Palm Beach.

Amerykańscy ekonomiści
Urodzeni w 1904
Zmarli w 1971
Ludzie urodzeni w Cincinnati